Chrysobalanus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Chrysobalanus ingår i familjen Chrysobalanaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Chrysobalanus